Total Eclipse steht für:

 totale Finsternis von Himmelskörpern, siehe Okkultation
 Total Eclipse (Band), französische Psytrance-Band
 Originaltitel von Total Eclipse – Die Affäre von Rimbaud und Verlaine, Spielfilm von 1995
 Muv-Luv Alternative: Total Eclipse, japanische Anime-Serie von 2012
 Total Eclipse (Lied), Lied von Kristian Hoffman, interpretiert von Klaus Nomi sowie Rosenstolz

Siehe auch:
 Total Eclipse of the Heart, Song von Bonnie Tyler